Trešnjevica steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Konjic, Kanton Herzegowina-Neretva, Bosnien und Herzegowina
 eine Ortschaft in der Gemeinde Kalinovik, Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina
 eine Ortschaft in der Gemeinde Aranđelovac, Okrug Šumadija, Serbien
 eine Ortschaft in der Gemeinde Paraćin, Okrug Pomoravlje, Serbien